Pietà – sentimento
 Pietà – concetto teologico
 Pietà – tema artistico
 Pietà – manga di Haruno Nanae
 Pietà – uno dei consigli locali di Malta
 Pietà – film del 2012 diretto da Kim Ki-duk
 Pietà – simbolo araldico

Opere d'arte
Pietà – dipinto del Beato Angelico, Monaco di Baviera, Alte Pinakothek
Pietà – dipinto di Lorenzo d'Alessandro, Firenze, Uffizi
Pietà – opera di Bouguereau, collezione privata
Pietà – dipinto di Giovanni Bellini, Bergamo, Accademia Carrara
Pietà – dipinto di Giovanni Bellini, Milano, Pinacoteca di Brera
Pietà – dipinto di Giovanni Bellini, Milano, Museo Poldi Pezzoli
Pietà – dipinto di Giovanni Bellini, Rimini, Museo della città di Rimini
Pieta Martinengo o Donà dalle Rose – dipinto di Giovanni Bellini. Venezia, Gallerie dell'Accademia
Pietà Bandini – scultura di Michelangelo Buonarroti, Firenze, Museo dell'Opera del Duomo
Pietà vaticana – scultura di Michelangelo Buonarroti, Basilica di San Pietro in Vaticano
 Pietà Rondanini – scultura di Michelangelo Buonarroti, Milano, Castello Sforzesco
Pietà – dipinto di Annibale Carracci, Napoli, Museo nazionale di Capodimonte
Pietà – dipinto di Gian Paolo Cavagna, Bergamo, chiesa di San Bernardino
Pietà – dipinto di Correggio, Correggio, Museo civico
Pietà – scultura di Antonello Gagini, Soverato, Chiesa di Maria Santissima Addolorata
 Pietà – dipinto di El Greco, Philadelphia Museum of Art
Pietà – dipinto di Filippo Lippi, Milano, Museo Poldi Pezzoli
 Pietà – dipinto di Lorenzo Lotto, Milano, Pinacoteca di Brera
 Pietà – scultura di Stefano Murialdo, Savona, Oratorio di Nostra Signora di Castello
Pietà – dipinto del Pietro Perugino, Firenze, Uffizi
Pietà – dipinto di Simone Peterzano, Milano, chiesa di San Fedele
Pietà – dipinto di Jusepe de Ribera, Napoli, Certosa di San Martino
Pietà – dipinto di Jusepe de Ribera, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza
Pietà – opera di Rosso Fiorentino, Parigi, Louvre
Pietà – dipinto di Enea Salmeggia, Desenzano al Serio, santuario della Madonna della Gamba 
Pietà – opera di Sebastiano del Piombo, Viterbo, Museo civico
Pietà – opera di Sebastiano del Piombo, Madrid, Museo del Prado 
Pietà – dipinto di Cosmè Tura, Venezia, Museo Correr
Pietà – opera di Tiziano Vecellio, Venezia, Gallerie dell'Accademia
Pietà – dipinto di Andrea Vaccaro, Napoli, Quadreria del Pio Monte della Misericordia
Pietà – dipinto di Rogier van der Weyden, Bruxelles, Museo reale delle belle arti del Belgio
Pietà – dipinto di Massimo Stanzione, Napoli, Certosa di San Martino